Miejscowości w USA:
 Weldon – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Weldon – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Weldon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Weldon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Weldon – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
Gminy w USA:
 Weldon (ang. Weldon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Weldon (ang. Weldon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
W Wielkiej Brytanii:
 Weldon – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Weldon – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
Osoby:
 Walter F.R. Weldon (1860–1906) – brytyjski biolog ewolucyjny, statystyk